Nye steht für:

 Nye Committee, Untersuchungsausschuss des US-Senats

geografische Objekte in Antarktika:
 Nye-Gletscher, Gletscher im Grahamland
 Nye-Inseln, Inselgruppe im Archipel der Windmill-Inseln
 Nye Mountains, Gebirge im Enderbyland

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Nye (Montana)
 Nye (Texas)
 Nye (West Virginia)
 Nye (Wisconsin) im Polk County
 Nye County, Verwaltungsbezirk in Nevada

Personen:
 Nye Bevan, eigentlich Aneurin Bevan (1897–1960), britischer Politiker (Labour)
 Nye Oakley (* 1985), britischer Sänger der Band Lexington Bridge

Nye ist der Familienname folgender Personen:

 Archibald Nye (1895–1967), britischer Armeeoffizier
 Blaine Nye (* 1946), US-amerikanischer American-Football-Spieler und Unternehmer
 Bill Nye (* 1955), US-amerikanischer Populärwissenschaftler
 Carrie Nye (1936–2006), US-amerikanische Schauspielerin
 Carroll Nye (1901–1974), US-amerikanischer Schauspieler
 David E. Nye (* 1946), US-amerikanischer Amerikanist und Historiker
 Francis Ivan Nye (1918–2014), US-amerikanischer Familiensoziologe
 Frank Nye (1852–1935), US-amerikanischer Politiker
 George D. Nye (1898–1969), US-amerikanischer Politiker
 Gerald Nye (1892–1971), US-amerikanischer Politiker
 Glenn Nye (* 1974), US-amerikanischer Politiker
 Harold Nye († 1965), US-amerikanischer Elektriker
 James W. Nye (1815–1876), US-amerikanischer Politiker
 John Nye (1923–2019), britischer Physiker
 Joseph Nye (* 1937), US-amerikanischer Politologe
 Joseph Nye (Schiffbauer) (etwa 1665–nach 1737), englisch-russischer Schiffbauer
 Katherine Elizabeth Nye (* 1999), US-amerikanische Gewichtheberin
 Louis Nye (1913–2005), US-amerikanischer Schauspieler
 Mary Jo Nye (* 1944), US-amerikanische Wissenschaftshistorikerin
 Mortimer Nye (1838–1901), US-amerikanischer Politiker
 Nancy Nye, Szenenbildnerin
 Philip Nye (um 1595–1672), englischer unabhängiger Theologe und Mitglied der Westminstersynode
 Robert Nye (1939–2016), britischer Schriftsteller und Dichter
 Ruth Nye, australische Pianistin und Pianolehrerin
 Sue Nye, Baroness Nye (* 1955), britische Politikerin

Siehe auch:
 NIE
 Ney
 Neye (Begriffsklärung)